Detta är en lista över sjöar i Lekebergs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Lekebergs kommun.

Lista

Lekebergs kommun
 Lista